Пётр Сафро́нов:
 Сафронов, Пётр Васильевич (1913—1973) — советский инженер-электрик, лауреат Ленинской премии.
 Сафронов, Пётр Георгиевич (1909— ?) — секретарь Красноярского крайкома КПСС, председатель Красноярского горисполкома, депутат Верховного Совета РСФСР 6-го созыва.
 Сафронов, Пётр Павлович (1927—2018) — советский генерал-лейтенант авиации.
 Сафронов, Пётр Сергеевич (1925—1995) — Герой Советского Союза.